Ch’in Shui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qin Jiang (vattendrag i Kina, Jiangxi), 
 Qin He, vattendrag, 

Robotskapade Kinaförgreningar